Драган Петровић се може односити на:

Драган Петровић, српски глумац и професор глуме
Драган Петровић (политичар), српски политиколог, геполитичар, економиста, историчар и политички аналитичар.
Драган Петровић (музичар), српски музичар
 Драган Драги Петровић, српски глумац.